Undiluted Platinum est une puce pour PSP permettant de faire fonctionner des jeux programmés « maisons » (homebrews) et des backups réalisées par l'utilisateur.

Principe
La puce ajoute une deuxième NAND flash de 32 Mo permettant d'utiliser deux firmwares : celui du NAND de la PSP et celui de la puce. Le firmware installé sur la puce sert à lancer des homebrews et des copies de jeux (backup), elle peut aussi servir à réparer une console endommagée par une mauvaise manipulation (« brickée »).

Caractéristiques
Sortie en 2006, c'est la première puce pour PSP. L'installation étant très délicate, le risque de voir sa console détériorée est élevé.
 Compatibilité : elle est incompatible avec les PSP équipées d'une carte mère TA-082 ou ultérieure.
 Évolutivité : le firmware de l'UP peut être mis à jour, ce qui le rend facile à évoluer.
 Puce Actel Pro ASIC plus FPGA
 USB 1.1 ASIC onboard pleine vitesse (peu pratique : certains installateurs préfèrent l'USB d'origine de la PSP)
 32MB NAND de flash onboard (le même flash utilisé pour la PSP)
 Logiciel stable et fiable pour flasher la puce disponible gratuitement en téléchargement
 Vérification de l’installation par le logiciel pour flasher
 PCB ultra compact à quatre couches
 Connecteur japonais de haute qualité
 Câble USB inclus
 Câble FPC inclus, pour réduire l'effort lors de l’installation et ajouter une résistance aux chocs
 Le fil de cuivre d’émail inclus
 Système de développement
 L’installation a été optimisée de façon être entièrement adaptée à la PSP
 Toutes les versions matérielles/régions de PSP sont supportées
 Mise à jour possible du flash
 La carte ultra compacte a été conçue pour éviter le retour de signal

Références 

Circuit intégré
PlayStation Portable